Arcantiodelphys — вимерлий рід базальних Metatheria, який існував у Франції в сеноманський період. Його вперше назвали Ромен Вулло, Еммануель Гербрант, Крістіан де Муізон і Дідьє Неродо в 2009 році, а типовим видом є Arcantiodelphys marchandi.

Філогенез 
Кладограма за Vullo et al. (2009):

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду